IACS bezeichnet:

 die Dachorganisation verschiedener Klassifikationsgesellschaften, siehe International Association of Classification Societies
 eine besonders in den USA gebräuchliche Einheit, genannt International Annealed Copper Standard, siehe Elektrische Leitfähigkeit#Zusammenhänge und Einheiten
 einen mehrteiligen Standard für Sicherheit in Industrial Automation and Control Systems, siehe IEC 62443#IEC 62443 Übersicht
 eine internationale wissenschaftliche Gesellschaft für koptologische Studien, genannt International Association for Coptic Studies

Abkürzung